Germania
Lauben – comune dell'Alta Argovia, Baviera
Lauben – comune della Bassa Argovia, Baviera